:Teke (Indonesië)
 :Teke (Turkmeense stam)
 :Teke (Afrikaanse stam)
 :Teke (taal)